Жела́нное () — посёлок городского типа в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Административный центр Желанновского поселкового совета.

Географическое положение 
Находится в 46 км от районного центра — города Ясиноватая.

История 
Желанное основано в 1880 году.

В ходе Великой Отечественной войны 150 жителей поселка сражались с гитлеровскими оккупантами на фронтах, из них 42 человека погибли в борьбе против фашистских захватчиков, 130 — награждены орденами и медалями. Установлен памятник в честь воинов, погибших при освобождении Желанного от гитлеровских оккупантов.

Статус посёлка городского типа — с 1969 года.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1471 человек.

Транспорт 
В посёлке расположена железнодорожная станция Желанная Донецкой железной дороги.

Местный совет 

Адрес местного совета: 86023, Донецкая обл., Ясиноватский р-н, пгт Желанное, ул. 50-летия СССР, 87.

Религия 
В Желанном находится Храм Святой блаженной Ксении Петербургской Авдеевского благочиния Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Известные уроженцы 
В Желанном родился городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей.

Примечания

Ссылки 
 Желанное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ясиноватского района
Посёлки городского типа Донецкой области